Linnaea – nazwa naukowa rodzaju roślin, którego jedynym przedstawicielem jest zimoziół północny (Linnaea borealis)
 Linnaea – rodzaj owadów z rodziny brudźcowatych
 Linnaea – czasopismo botaniczne wydawane w XIX wieku w Niemczech
 (8898) Linnaea – planetoida